Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Qatar TotalEnergies Open 2022 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 18. bis 19. Februar 2022 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2022
2022